Чемпионат мира по лёгкой атлетике — соревнование, проводящееся международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Долгое время единственным соревнованием сильнейших спортсменов мира по лёгкой атлетике были летние Олимпийские игры; проводили только чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу. Также дважды в олимпийские годы прошли чемпионаты мира в дисциплинах, не вошедших в олимпийскую программу:
 1976 — ходьба на 50 км (мужчины)
 1980 — бег на 3000 м, бег на 400 м с барьерами (женщины)

Первый чемпионат мира по лёгкой атлетике состоялся в 1983 году. Первоначально чемпионаты проводили раз в 4 года, с 1991 года — 1 раз в 2 года.

Чемпионаты

Общее количество медалей с 1983 года

Многократные чемпионы 
Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира на сайте IAAF